Biston ulmaria är en fjärilsart som beskrevs av Moritz Balthasar Borkhausen 1794. Biston ulmaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
ulmaria